Frotaire  est un prélat du Haut Moyen Âge, vingt-troisième évêque connu de Nîmes de 987 à 1016 et trentième évêque connu d'Albi vers 972.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des évêques de Nîmes

Références 

Évêque de Nîmes
Évêque d'Albi